

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Pomiany – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Koneck
 Pomiany – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie
 Pomiany – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny
 Pomiany – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Trzcinica
 Pomiany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Olecko

Inne 
 Pomiany – dawna miejscowość, której tereny leżą obecnie w woj. warmińsko-mazurskim w powiecie ełckim, w gminie Prostki